Sergio Santos ou Sérgio Santos peut désigner :
 Sérgio Santos dit Serginho ou Escadinha (1975-), joueur de volley-ball brésilien ;
 Sergio Santos (1983-), joueur de baseball américain ;
 Sérgio Santos (1994-), footballeur brésilien.